MFK Skalica (celým názvem: Mestský futbalový klub Skalica) je slovenský fotbalový klub, který sídlí ve Skalici v Trnavském kraji. Založen byl v roce 1920 pod názvem ŠK Skalica. Od sezóny 2022/23 působí ve první fotbalové lize. Klubové barvy jsou zelená a bílá.

V sezóně 2014/15 obsadil nepostupové 2. místo ve slovenské 2. lize, avšak administrativně postoupil do 1. ligy na úkor prvoligového klubu MFK Košice, jenž kvůli nesplnění finančních kritérií nedostal licenci pro 1. ligu. Od sezony 2022/23 hraje opět v nejvyšší slovenské soutěži.

Historické názvy 

Zdroj: 

 1920 – ŠK Skalica (Športový klub Skalica)
 1945 – TJ Sokol Tekla Skalica (Telovýchovná jednota Sokol Tekla Skalica)
 1953 – DŠO Tatran Skalica (Dobrovoľná športová organizácia Tatran Skalica)
 1963 – TJ ZVL Skalica (Telovýchovná jednota Závody na výrobu ložísk Skalica)
 1990 – ŠK Skalica (Športový klub Skalica)
 2006 – MFK Skalica (Mestský futbalový klub Skalica)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1963–1965: I. A trieda  – sk. Jih
 1965–1966: I. B trieda  – sk. ?
 1966–1969: I. A trieda  – sk. Jih
 1969–1970: I. A trieda  – sk. Severozápad
 1970–1981: Krajský přebor – sk. Západ
 1981–1983: Divize – sk. Západ
 1983–1984: Divize – sk. Západ (Severozápad)
 1993–1994: 6. liga  – sk. ?
 1994–1997: 5. liga  – sk. Jihozápad
 1997–1999: 4. liga  – sk. B
 1999–2000: 4. liga  – sk. Trnava
 2010–2011: 3. liga 
 2011–2013: 4. liga 
 2013–2014: 3. liga – sk. Západ
 2014–2015: 2. liga – sk. Západ
 2015–2016: 1. liga
 2016–2017: 2. liga – sk. Západ
 2017–2022: 2. liga
 2022–: 1. liga

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 2014/15: Administrativní postup na úkor prvoligového klubu FC VSS Košice, jenž kvůli nesplnění finančních kritérií nedostal licenci pro 1. ligu a byl přeřazen do 2. ligy.
**= sezona předčasně ukončena z důvodu pandemie covidu-19

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
  

Slovenské fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1920
Sport ve Skalici